Clarac puede hacer referencia a:

 Clarac una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Alto Garona.
 Clarac una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos.